Theek ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Theek (1891–1990), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Ingeborg Theek (1917–2011), deutsche Schauspielerin
 Julia Theek (* 1966), deutsche Künstlerin und Filmemacherin

Siehe auch:

 Thek